Данна — фамилия. Известные носители:
 Данна, Джефф (род. 1964) — канадский кинокомпозитор.
 Данна, Майкл (род. 1958) — канадский композитор.

См. также 
 Дана